Apold  se poate referi la:

Apold, Mureș , reședința comunei cu același nume
Râul Apold
Apoldu de Jos, Sibiu , reședința comunei cu același nume
Apoldu de Sus, Sibiu